Xifeng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xifeng Xian (härad i Kina, Guizhou), 
 Xifeng Xian (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar